Die Saison 1988/89 war die dritte und letzte reguläre Saison der All-American Hockey League. Während der regulären Saison absolvierten die fünf Teams zwischen 28 und 36 Spielen. In den Play-offs setzten sich die Miami Valley Sabres durch und wurden erstmals Meister der AAHL.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Carolina Thunderbirds wechselten in die East Coast Hockey League.
 Die Johnstown Chiefs wechselten in die East Coast Hockey League.
 Die Port Huron Clippers stellten den Spielbetrieb ein.
 Die Virginia Lancers wechselten in die East Coast Hockey League.
 Die Lincoln Park Patriots wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Springfield Capitols wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Saison 1988/89 auf hockeydb.com (englisch)

1988/89
Eishockeysaison 1988/89